Arizelocichla montana és una espècie d'ocell de la família dels picnonòtids (Pycnonotidae) que habita els boscos de les muntanyes de Camerun i zones limítrofes de Nigèria.

Referències 

Arizelocichla